Кеннет Джозеф Рирдон (, 1 апреля 1921, Виннипег, Манитоба, Канада – 15 марта 2008) – бывший канадский хоккеист, защитник. Провёл 7 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команду «Монреаль Канадиенс».

Игровая карьера 
Кен Рирдон начинал свою хоккейную карьеру в юниорской хоккейной лиге Эдмонтона в команде «Эдмонтон Атлетик Клаб». В сезоне 1940/41 он подписывает контракт с клубом «Монреаль Канадиенс».

В 1942 году Рирдон был призван на службу в Канадские вооружённые силы. После окончания Второй мировой войны, он вернулся в «Монреаль» и выиграл Кубок Стэнли в 1946 году. В сезоне 1949/50, в возрасте 29 лет, Рирдон вынужден был закончить игровую карьеру из-за большого количества перенесённых травм.

В 1966 году Кен Рирдон введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли: 1946
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (3): 1947, 1948, 1949
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1966

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Кена Рирдона на The Internet Hockey Database
 Биография Кена Рирдона на Legends of Hockey
 Профиль Кена Рирдона на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ